Příjmení Kramer (latinsky Kramerius, česky Kramář, německy též Kraemer nebo Krämer, anglicky Cramer) nosilo či nosí více osobností:

Kramer 
 Alexandr Kramer (1946–2012) –  český novinář a spisovatel
 Heinrich Kramer (asi 1430–1505) –  dominikán a inkvizitor, autor knihy Malleus maleficarum
 Christoph Kramer (1991) – německý fotbalista
 Jack Kramer (1921–2009) – americký tenista
Jiljí Krämer (též Kraemer, 1816–1877) – český herec, principál kočovné divadelní společnosti
 Joey Kramer (* 1950) – americký bubeník
 Johannes Gerhardus Kramer (1845–1903) – nizozemský fotograf
 Josef Kramer (1906–1945) –  esesák a velitel koncentračních táborů
 Michiel Kramer (* 1988) – nizozemský fotbalista
 Philip Taylor Kramer (1952–1995) –  americký kytarista a počítačový inženýr, bývalý člen skupiny Iron Butterfly
 Samuel Noah Kramer (1987–1990) –  americký badatel v oboru asyriologie
 Stanley Kramer (1913–2001) –  americký režisér a producent
 Sven Kramer (1986) –  nizozemský rychlobruslař
 Václav Matěj Kramerius – český nakladatel a redaktor
 Wayne Kramer (* 1948) –  americký kytarista, zpěvák a hudební skladatel
 Werner Krämer (1940–2010) – německý fotbalista
 Yep Kramer (* 1957) – bývalý nizozemský rychlobruslař

Kraemer 
 Emil Kraemer – český matematik a vysokoškolský pedagog

Podobné 
 Kramerová versus Kramer (1979), americký film Roberta Bentona
 Cramer
 Kramer Guitars